

Населені пункти та їхні частини
 Ліпниця-Ґурна — село в гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Ліпниця-Ґурна — село в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Ліпниця-Ґурна — частина села Ліпниця-Велика в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки